Корна-Иманья () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Бергамо.

Население составляет 966 человек (2009 г.), плотность населения составляет 231 чел./км². Занимает площадь 4 км². Почтовый индекс — 24030. Телефонный код — 035.

Покровителями коммуны почитаются святые апостолы Симон Кананит и Иуда Фаддей, чей праздник отмечается 28 октября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 
 Коммуна Корна-Иманья(итальянский)